Бърдарево е село в Североизточна България. То се намира в община Долни чифлик, област Варна.

География 
Село Бърдарево се намира в планински район.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Културни и природни забележителности 
Все още неизследван от археолозите римски път, намиращ се в местността Бяло градище1 в непосредствена близост до коритото на река Двойница.

Други 
Географското разположение, въздух, климат и природа благоприятстват развитието на селски туризъм. Ръководството на община Долни Чифлик планира подобряване на инфраструктурата на селото, като вече са факт разширение на телефонната мрежа, улично осветление, пътища и др.

Източници 

Села в област Варна
Населени места в община Долни чифлик